České příjmení Kudrnovský nosí více osobností:

 Alois Kudrnovský (1875–1956) – český profesor fundamentální teologie
 Dušan Kudrnovský (* 1975) – český skibobista a mistr světa

podobné
 Kudrna